Ambrosius Bosschaert – pittore olandese
 Jan Bosschaert – fumettista belga
 Jan Baptist Bosschaert – pittore olandese
 Johannes Bosschaert – pittore olandese
 Thomas Willeboirts Bosschaert – pittore, disegnatore e incisore olandese